Элейна из Астолата () — героиня Артурианы, умершая из-за безответной любви к Ланселоту. Дочь Барнарда Астолатского (). Варианты её истории появляются в «Смерти Артура» Томаса Мэлори и в «Королевских идиллиях» Альфреда Теннисона. История Элейны также вдохновила Теннисона на создание поэмы «Волшебница Шалот».

Легенда 
Версия этой истории впервые появляется в «Смерти Артура» из «Вульгаты» (ок. 1230 год), где Demoiselle d’Escalot умирает от неразделённой любви к Ланселоту и плывёт в лодке вниз по реке к Камелоту. Другая версия излагается в итальянской новелле XIII века «La Donna di Scallota», которая послужила источником для «Волшебницы Шалот» Теннисона.

В «Смерти Артура» Мэлори (XV век) история Элейны начинается с того, что король Артур по дороге на турнир, посвящённый дню Успения Богородицы, останавливается в Астолате. Хотя Ланселот изначально не планировал участвовать, королева Гвиневера переубеждает его, и он прибывает в замок Барнарда Астолатского, отца Элейны. Он собирается принять участие в турнире инкогнито и для этого занимает у Барнарда щит его сына Тиррея.

Элейна влюбляется в Ланселота и просит его носить на турнире её знак. Ланселот соглашается: «оттого что прежде он никогда не надевал знаков ни одной дамы, он решил надеть теперь её знак, чтобы никто из его родичей не заподозрил, что это он».

Ланселот и брат Элейны Лавейн отправляются на турнир, где они выступают против рыцарей короля Артура. Они одерживают многочисленные победы, но в конце концов Борс пробивает щит Ланселота и наносит ему серьёзную рану. Ланселот продолжает сражаться и сокрушает более тридцати рыцарей, его объявляют победителем турнира, но после битвы, когда Лавейн извлекает из его раны застрявший в ней наконечник копья, он падает без чувств от потери крови. Лавейн отводит Ланселота в жилище отшельника Бодуина Бретонского, который славится как искусный лекарь.

Узнав от брата, где находится её возлюбленный, Элейна отправляется в жилище отшельника и ухаживает за раненым Ланселотом, «и никогда ни жена, ни дитя не были так кротки с мужем и отцом, как Прекрасная Дева из Астолата с сэром Ланселотом». Когда он выздоравливает и собирается уезжать, Элейна признаётся ему в любви и просит его стать её мужем или возлюбленным. Ланселот отказывает, сказав, что решил никогда не жениться, но в качестве благодарности за её заботу обещает выплачивать тысячу фунтов в год тому, кого она выберет в мужья, и покидает Астолат.

Спустя десять дней Элейна, которая всё это время «денно и нощно предавалась столь жестокой печали, что не ела, не пила, не спала, но всё время жаловалась и вздыхала по сэру Ланселоту», умирает. Она просит вложить ей в руку письмо, написанное братом под её диктовку, положить её тело на украшенное дорогими тканями ложе и спустить вниз по реке к замку короля Артура в траурной барке. Эти указания выполняются. Обнаружив тело, король требует зачитать при всех содержимое находящегося при ней письма. В своём послании Элейна, обращаясь к Ланселоту, пишет о своей любви к нему, просит похоронить её и заказать погребальную службу.

Интересные факты 

 Легенда о Элейне из Астолата легла в основу стихотворения Альфреда Теннисона «The Lady of Shalott».
 В книге «Аня из Зелёных Мезонинов» Люси Мод Монтгомери, главная героиня с подругами играет в Элейн и «плывёт в Камелот на барке».

Элейна в искусстве 
Образ Элейны привлекал многих художников, благодаря этому она стала одним из самых узнаваемых персонажей третьего плана в Артуриане. Краткий список художников, отразивших в своих работах её историю, включает:

 Данте Габриэль Россетти
 Уильям Холман Хант
 Джон Уильям Уотерхаус
 Генри Пич Робинсон
 Говард Пайл
 Луис Джон Рид
 Элизабет Сиддал
 Элеанор Фортескью-Брикдейл
 Роберт Гибб

Галерея

См. также 

 Волшебница Шалот
 Леди из Шалот (картина Уотерхауса)

Примечания

Ссылки 

 Project Gutenberg’s Le Morte D’Arthur, Volume II (of II), by Thomas Malory
 Томас Мэлори «Смерть Артура», перевод И.Берштейн

Персонажи артурианы
Вымышленные женщины